

Выпуски игр 
 13 сентября Nintendo выпустила Super Mario Bros., которая стала бестселлером, была продана общим количеством свыше 40 миллионов копий и внесена в Книгу рекордов Гиннесса, где оставалась до 2008 года самой продаваемой игрой за всю историю.
 18 октября Nintendo выпускает Duck Hunt.
 15 декабря была создана первая коммерческая онлайн-игра в жанре MUD — , к которой могло подключиться одновременно до 100 игроков.
 Brøderbund выпускает Where in the World is Carmen Sandiego?, первую игру в серии Carmen Sandiego.
 Capcom выпустила Ghosts 'n Goblins, аркадный платформер, давший начало серии игр и портированный на множество игровых платформ.
 Nintendo выпустила игру 10-Yard Fight для NES — первый из симуляторов американского футбола.
 Namco выпускает Dig Dug II, Metro-Cross, Baraduke, Motos, Battle City и Sky Kid.
 Atari Games выпускает Gauntlet.
 Adventure Construction Set и Racing Destruction Set выпущены компанией Electronic Arts.
 Elite Systems UK выпускает платформер Roller Coaster.

Технологии 
 Atari выпускает компьютер 520ST.
 Commodore выпустила персональный компьютер Amiga.

Индустрия 
 Образованы компании: Titus Interactive, Code Masters, Westwood Studios, Inc., Square Co., Ltd., Bethesda Softworks Inc., SETA Corporation.

Примечания